La Third Division 1976-1977 è stato il 50º campionato inglese di calcio di terza divisione.

La Football League decise di appliccare, a partire da questa stagione, la discriminante della differenza reti al posto del quoziente reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1977-1978.
      Retrocesso in Fourth Division 1977-1978.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Note:
Crystal Palace promosso per miglior differenza reti rispetto alla ex aequo Rotherham United.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1976-1977
 Second Division 1976-1977
 Fourth Division 1976-1977
 FA Cup 1976-1977
 Football League Cup 1976-1977
 Charity Shield 1977

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976-1977